Die Welsh Open 2005 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2004/05, das vom 17. bis 23. Januar 2005 ausgetragen wurde. Nachdem das Turnier 6 Jahre lang in der walisischen Hauptstadt Cardiff stattgefunden hatte, kehrte es in diesem Jahr zu seinem anfänglichen Austragungsort, dem Newport Centre in der Küstenstadt Newport, zurück.

Ronnie O’Sullivan traf zum 13. Mal im Finale auf seinen ewigen Konkurrenten Stephen Hendry. O’Sullivan gewann knapp mit 9:8 und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Es war das letzte Finale zwischen den beiden.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Nachdem das Preisgeld im Vorjahr schon erheblich gesunken war, hatte es sich diesmal im Vergleich zu 2004 fast halbiert und ging zurück auf das Niveau von Mitte der 1990er. Im Jahr zuvor hatte der Sieger noch 52.000 £ bekommen und bis hinunter zu den letzten 96 gab es noch 1.100 £. Bei den Punkten für die Weltrangliste gab es dagegen keine Veränderungen zum Vorjahr.

Finalrunde 
Die Welsh Open waren eines von drei Turnieren, bei denen 48 Spieler im Hauptturnier an den Start gingen.

Runde 1 
Wie in den Jahren zuvor waren vor dem Hauptturnier in Prestatyn drei Qualifikationsrunden gespielt worden. Die vierte Runde wurde als Auftaktrunde in Newport gespielt. Es traten die 16 Qualifikanten gegen die Weltranglistenspieler von Platz 17 bis 32 an.

Top 32 bis Finale 
Die Top 16 der Welt waren für Runde 2 gesetzt. Ihnen wurden die Sieger aus Runde 1 zugelost.

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 7. bis 9. Januar 2005 im Pontin's Centre in Prestatyn statt. In Runde 1 spielten die Plätze 65 bis 96 der Weltrangliste gegeneinander, die Sieger trafen in Runde 2 auf die Plätze 49 bis 64, in Runde 3 kamen Nummer 33 bis 48 hinzu.

kl. = kampflos

Century-Breaks 
16 Spieler erzielten im Hauptturnier 36 Breaks von mindestens 100 Punkten. 16 davon vereinten die beiden Finalisten auf sich, wobei Ronnie O’Sullivan mit 10 Centurys einen Turnierrekord aufstellte. 15 Century-Breaks gab es in der Qualifikation verteilt auf 10 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2005
Snookerveranstaltung 2005
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre